

Ожидаемые события 
 Февраль — в соответствии с планами NASA, запуск корабля пилотируемой миссии на Марс. Путешествие продлится 30 месяцев (или же 2,5 года). Масса корабля составит около 400 тонн, для полёта будет использоваться специальное криогенное топливо.

Без точных дат 
 Планируется первая высадка россиянина на Луну.
 В связи с окончанием срока эксплуатации будет затоплена Международная космическая станция.
 По оценкам ООН, население развитых стран к 2031 году перестанет расти и стабилизируется на уровне чуть более 1 млрд человек.

См. также

Примечания